Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale Ramón Delgado 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 Paul Goldstein (secondo turno)
 Brian Baker (secondo turno)
 Frank Dancevic (semifinali)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Amer Delić (semifinali)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2004